Aspāk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Eşfahak, ort, Khorasan, 
 Eşfāk, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar